Osoby o nazwisku Hulewicz

 Bohdan Józef Florian Hulewicz (1888 – 1968) –  polski literat
 Edward Hulewicz (1937 – 2022) – polski piosenkarz estradowy
 Franciszek Hulewicz (?) – konsyliarz konfederacji targowickiej
 Gabriel Hulewicz (XVII w.) – chorąży czernihowski w latach 1639-1672
 Jan Hulewicz (1907-1980) – polski historyk wychowania
 Jerzy Hulewicz (1886 – 1941) – polski pisarz, teoretyk sztuki, grafik i malarz
 Kazimierz Hulewicz (ur. 1864) – literat
 Marek Hulewicz (zm. 1657) – pisarz ziemski łucki
 Paweł Hulewicz (1750-1817) – szambelan królewski
 Wasyl Wojutyński Hulewicz (zm. 1601) – podstarości włodzimierski
 Witold Hulewicz (1895 – 1941) –  polski poeta, krytyk
 Włodzimierz Hulewicz (zm. 1699) – podkomorzy łucki

 Zobacz też
 Hulewicz (de Lilienfeld) –  polski herb szlachecki
 Edward Hulewicz –  longplay